Existem várias personagens com o nome de Hipólita:
Hipólita, rainha das Amazonas, cujo cinturão foi o objecto procurado por Hércules no seu nono trabalho, na Mitologia grega.
Uma personagem ficcional no romance de Gustave Flaubert, Madame Bovary.  
Hipólita (DC Comics), mãe da Mulher Maravilha,  superheroína da editora DC Comics.
Uma personagem da peça de Shakespeare A Midsummer Night's Dream (Sonho de uma noite de Verão) (vagamente baseada na versão da mitologia grega em que esta casa com Teseu e morre pouco depois).

Ver também 
 Hipólito (desambiguação)

Desambiguação